Martha kan avse:
 Matha, Charente-Maritime, en fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Beauvais-sur-Matha, en fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Blanzac-lès-Matha, en fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Brie-sous-Matha, en fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Mathaux, en fransk kommun i departementet Aube
 Mathay, en fransk kommun i departementet Doubs
 Matha Strait, ett sund i Antarktis
 Mathasuentha, en italiensk drottning

Se även 
 Marta